María de Baden (en alemán, Marie von Baden; Karlsruhe, 7 de septiembre de 1782-Bruchsal, 8 de diciembre de 1808) fue duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel y de Brunswick-Oels. Se casó con el duque Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel, el 1 de noviembre de 1802. Era la quinta hija del príncipe heredero Carlos Luis de Baden y de la landgravina Amalia de Hesse-Darmstadt.

Biografía 
María nació en Karlsruhe. En el tiempo de la guerra contra Francia, residió en Prenzlau. En 1806, su suegro huyó de las tropas de Napoleón a Altona, donde murió de las heridas sufridas en la guerra contra Francia. María y su suegra, la princesa Augusta de Gran Bretaña, fueron a visitarlo a su lecho, pero cuando el ejército francés se dirigió hacia Hamburgo, fueron avisadas por el embajador británico para huir, y partieron poco antes de su muerte. Ambas fueron invitadas a Suecia por el cuñado de María, el rey Gustavo IV Adolfo de Suecia. Augusta prefirió permanecer con su sobrina, Luisa Augusta de Dinamarca, en Augustenborg, pero María aceptó la oferta y se reunió con el rey y la reina de Suecia con sus hijos en Malmö, donde la familia real permanecía sin la corte real en ese tiempo para estar cerca de los acontecimientos de la guerra durante esa difícil situación. A su esposo se le concedió permiso por el emperador para permanecer en Altona.

Su hermano, el príncipe heredero Carlos de Baden, se casó con Estefanía de Beauharnais certificando una alianza con Napoleón, se unió con el emperador en Berlín al mismo tiempo. Napoleón rechazó ver al consorte de María pero afirmó que le gustaría verla a ella; el hermano de María le escribió y le pidió que visitar a Napoleón en Berlín como embajador de Brunswick para hablar en nombre de su marido. María aceptó la sugerencia y viajó sola hacia Berlín, pero fue detenida en Stralsund por orden de su marido, ya que se creía en ese tiempo que Napoleón tenía planes de casarla con su hermano, Jéronimo Bonaparte. Se relata que su marido estaba realmente enamorado de ella y la visitó dos veces de incógnito en Suecia, a pesar del hecho de que Suecia era considerado territorio enemigo por Napoleón. 

Durante su estancia en Suecia, María vivió con la familia real en Malmö, no en la corte real en Estocolmo. Se relata que su interacción con las damas de honor era informal y que sintió limitada y aburrida la vida sencilla de la familia, estando aislada de la sociedad. También encontró difícil llevarse bien con su estricto y temperamental cuñado. En mayo de 1807, su hermana, la reina Federica, abandonó Malmö y retornó a la corte de Estocolmo para dar a luz, y pidió a María acompañarla, pero su marido le pidió que volviera a Alemania, lo que ella cumplió.

Familia 
El 1 de noviembre de 1802, en Karlsruhe, María se casó con Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel. María tuvo tres hijos antes de morir en Bruchsal de fiebre puerperal, cuatro días después de dar a luz a niña nacida muerta.

 Carlos (1804-1873), sucedió a su padre como duque de Brunswick.
 Guillermo (1806-1884), sucedió a su hermano, Carlos, como duque de Brunswick en 1830.
 Niña nacida muerta (n. & m. 16 de abril de 1808 en Bruchsal).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Baden
Casa de Zähringen
Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Nacidos en Karlsruhe
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel por matrimonio
Fallecidas por parto
Nobles alemanas del siglo XVIII
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX